Ogle Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ogle Township (Oklahoma)
 Ogle Township (Pennsylvania)